TI sau Ti poate fi:

 Titan, element chimic cu simbolul Ti
 T.I., rapper, producător și actor american, pe numele său adevărat Clifford Joseph Harris
 Tadjikistan, codul FIPS 10-4 al acestei țări
 Ticino, canton în Elveția, codul ISO 3166-2:CH

Legături externe 
 
  „TI” la acronymfinder.com